Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila (1957) – nobile spagnolo
 Antonio Ceballos Atienza (1935-2022) – vescovo cattolico spagnolo
 Cedric Ceballos (1969) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Cristian Ceballos (1992) – calciatore spagnolo
 Dani Ceballos (1996) – calciatore spagnolo
 Juan Bautista Ceballos (1811-1859) – politico messicano
 Juan González de la Pezuela y Ceballos (1809-1906) – militare spagnolo
 Lucas Ceballos (1987) – calciatore argentino
 Marvin Ceballos (1992) – calciatore guatemalteco